Albing ist der Ortsname von

 Albing (Ergolding), Ortsteil des Marktes Ergolding, Landkreis Landshut, Bayern
 Albing (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Albing (Gemeinde St. Pantaleon-Erla), Ortsteil von St. Pantaleon-Erla, Bezirk Amstetten, Niederösterreich bzw. heutiger Name des dort bestandenen römischen Legionslagers Albing